Tone puede referirse a:

 Lugares:
 Río Tone (Inglaterra).- Un río en Somerset, Inglaterra.
 Río Tone.- Un río en la región de Kantō, Japón.
 Tone (Ibaraki), Japón.
 Distrito de Tone (Gunma), Japón.
 Tône, una prefectura en Togo.

Barcos:
Tone (1910)
Tone (1938)
Tone (DE-234)

Personas:
Tone Loc.- Actor y artista de Hip Hop estadounidense.
Franchot Tone.- Actor estadounidense.
Tone (MC).- Artista de hip hop originario de Fuenlabrada (España).

Revistas:
 Tone magazine.- Revista de Nueva Zelanda de tecnología.

de:Ton
en:Tone
no:Tone (andre betydninger)
nn:Tone
sk:Tone